Pattinson ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Lee Pattinson (1796–1858), britischer Chemiker und Metallurge
 Lizzy Pattinson (* 1983), britische Popsängerin
 Robert Pattinson (* 1986), britischer Schauspieler